«I Wanna Be Your Dog» () — песня, выпущенная первым синглом прото-панк-группы The Stooges в 1969 году и вошедшая вторым треком на их одноимённый дебютный альбом. Песня была включена на сборник лучших вещей Игги Попа «A Million in Prizes: The Anthology», так же вошла в «500 величайших песен всех времён по версии журнала Rolling Stone» под номером 445. Песня является, возможно, самой известной у группы, и концерты возродившихся Stooges в 2000-х обычно завершаются исполнением «I Wanna Be Your Dog» на бис.

Основной рифф песни состоит всего из трёх аккордов (G, F#, Em) и повторяется на протяжении практически всей песни, за исключением начала — тяжёлого и грязного вступления гитары. Помимо этого, на протяжении всей песни звучит однообразное, непрерывно играющее одну ноту пианино (добавить эту партию было идеей Джона Кейла); иногда эту партию считают отсылкой к песне The Kinks «You Really Got Me». На концертах в аранжировке песни также иногда используется саксофон.

Альтернативная версия песни исполнена самим Попом при участии Дэвида Боуи на концертном альбоме «TV Eye Live 1977». Песня была перепета множество раз, в том числе группами Joan Jett & the Blackhearts, Red Hot Chili Peppers, Nirvana, Дэвид Боуи, Константин Ступин, Pere Ubu, The White Stripes, The Primitives, Эмили Симон. «I Wanna Be Your Dog» также исполняли Sex Pistols; помимо этого, Сид Вишес в период короткой карьеры после распада группы сделал её постоянной частью своих концертов (живая версия песни вошла в его сольный альбом «Sid Sings»). Песня часто исполнялась на концертах Ричардом Хэллом в конце 70-х. Версия нойз-рок-группы Sonic Youth вошла на их дебютный альбом 1983 г., «Confusion Is Sex». Версия Slayer, вошедшая на их альбом хардкоровых каверов «Undisputed Attitude» в 1996 г., сильно отличается текстом, в котором намеки на мазохизм заменены идеей доминирования в сексе, а также вышла под изменённым заголовком («I’m Gonna Be Your God»). В 2007 году R.E.M. и Патти Смит исполнили эту песню на церемонии включения в Зал славы рок-н-ролла.

Песня вошла в саундтрек фильмов «Карты, деньги, два ствола», «Перевозчик 3»; также она звучала в игре GTA IV и в фильмах «Багровые реки 2», «В лучах славы», «Быстрее пули», «Ворон 2: Город ангелов», «Ранэвэйс», «Сид и Ненси», «Круэлла», скейтбордерском видео компании «Flip» под названием «Sorry» и в 16 серии второго сезона телевизионного ситкома «Как я встретил вашу маму», а также в игре Vietcong. Также, песня исполнялась музыкантами на российской телепередаче «Вечерний Ургант» 
Лу Рид назвал «I Wanna Be Your Dog» лучшей записью Игги. В марте 2005 года, журнал Q поместил «I Wanna Be Your Dog» на 13-ю строку их списка «100 Greatest Guitar Tracks».

Список композиций

Сингл #1 
 «I Wanna Be Your Dog»
 «1969»

Сингл #2 
 «I Wanna Be Your Dog»
 «Ann»

Промосингл (выпущен раньше официального) 
 «I Wanna Be Your Dog» (mono version)
 «I Wanna Be Your Dog» (stereo version)

Примечания 

Песни The Stooges
Синглы 1969 года
Песни по алфавиту
Песни 1969 года
Панк-рок-песни
Песни, написанные Игги Попом
Дебютные синглы
Синглы Elektra Records
Композиции гаражного рока